Мескит () — название нескольких населённых пунктов в США:
  — город в штате Невада.
  — невключённая территория в штате Нью-Мексико.
 Мескит — город в штате Техас.